Revolta Cretenca de 1866-1869, insurrecció a Creta contra l'ocupació otomana.
 Revolta cretenca de 1878, aixecament del poble de Creta contra l'ocupació otomana de l'illa.